Mieses:
 Jacques (Jakob) Mieses, niemiecki szachista i sędzia szachowy
 Józef Mieses, brat Mateusza, naczelny rabin Wojska Polskiego
 Mateusz Mieses, brat Józefa, publicysta

Zobacz też 
 Mises